Longford steht für:

 Longford (Tasmanien), Stadt in Tasmanien
 Longford (Victoria), Stadt in Victoria, Australien
 Longford, deutscher Titel Die Moormörderin von Manchester, britischer Spielfilm von Tom Hooper aus dem Jahr 2006

Irland:
 Longford (County Longford), Hauptstadt des gleichnamigen Countys (County Longford)
 Longford Town, dortiger Fußballverein
 Earl of Longford, britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Longford (County Laois)
 Longford (County Offaly)

England:
 Longford (Cheshire)
 Longford (Derbyshire), Dorf in Mittelengland, 11 Meilen westlich von Derby
 Longford (Gloucestershire), Dorf und Gemeinde nahe Gloucester
 Longford (Kent)
 Longford (London), Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Hillingdon von London
 Longford (Moreton Say), Shropshire
 Longford (Telford and Wrekin), Shropshire
 Longford (West Midlands)
 Longford River, künstlicher Wasserlauf
 Steeple Langford, Wiltshire